Чемпионат Европы по боксу 1963 года прошёл во Дворце спорта ЦС им. Ленина в городе Москве (СССР) с 26 мая по 2 июня. Это был 15-й чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 133 боксёра, которые представляли 18 стран.

Медалисты

Зачёт по медалям

Ссылки 
Итоги 
ЕАЛБ
Любительский бокс

1963
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты Европы в СССР
1963 год в боксе
Спорт в СССР в 1963 году
Май 1963 года
Июнь 1963 года
Международные соревнования по боксу в СССР
Чемпионаты Европы в 1963 году